

Palmarès
Giochi olimpici
: argento nei 55 kg.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni